Protestantse Omroep, een voormalige Belgische radio- en televisieomroep
 Partido Progresista, een Chileense politieke partij 
 PrO, een Belgische lokale politieke partij
 Partij voor Recht en Ontwikkeling, een Surinaamse politieke partij